Марія Шарапова була дворазовою чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь.

Друга сіяна Ніколь Вайдішова виграла титул, у фіналі перемігши Татьяну Головін, яка знялася через травму ахілла за рахунку 7–6(7–4).

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 http://itftennis.com/procircuit/tournaments/women's-tournament/info.aspx?tournamentid=1100012723 

2005